Шинто-Мару №1 (Shinto Maru N0 1) – транспортне судно, яке під час Другої Світової війн прийняло участь у операціях японських збройних сил в архіпелазі Бісмарка. 

3 лютого 1943-го у Південнокитійському морі за три десятки кілометрів на південний схід від Гонконгу Шинто-Мару №1 зазнало пошкоджень середньої важкості від торпедної атаки півдодного човна Tunny. 

Щонайменше з літа 1943-го Шинто-Мару №1 неодноразово діяло у південно-східному секторі фронту, доправляючи вантажі із транспортного хабу на Палау (західні Каролінські острови відповідно) до Нової Гвінеї та архіпелагу Бісмарка.

Так, в середині червня 1943-го воно перебувало у Рабаулі (головна передова база на острові Нова Британія, з якої провадились операції на Соломонових островах), звідки 18 червня вийшло у зворотній рейс.

20 липня 1943-го Шинто-Мару №1 у складі конвою «Ханза №5» попрямувало з Палау до Нової Гвінеї, куди прибуло 25 липня, а після розвантаження повернулось на Палау.

З 21 вересня по 2 жовтня 1943-го Шинто-Мару №1 здійснило перехід у складі конвою O-209 із японського порту Саєкі до Палау, після чого 8 – 15 жовтня перейшло до Рабаулу разом з конвоєм SO-806.

Далі воно опинилось у Сінгапурі, звідки 13 листопада вийшло у складу конвою O-106 та 26 листопада у черговий раз прибуло на Палау. Звідси Шинто-Мару №1 вийшло 2 грудня 1943-го та 10 грудня разом із конвоєм SO-105 досягнуло Рабаулу.

В кінці місяця Шинто-Мару №1 вже знову було на Палау, звідки 28 грудня 1943-го вийшло до Саєкі у складі коновю FU-805, який прибув до Японії 6 січня 1944-го.

25 січня 1944-го воно вийшло з Японії у складі конвою O-510 та 6 лютого досягло Палау. Звідси воно вийшло 12 лютого до Рабаулу разом з конвоєм SO-903.

А вже о першій годині ночі 19 лютого 1944-го Шинто-Мару №1 полишило Рабаул разом із конвоєм O-902. На борту судна знаходились кілька сотень військовослужбовців 11-го Повітряного флоту ВМФ Японії. У другій половині дня 19 лютого поблизу західного завершення острова Нова Ірландія (за два десятки кілометрів від Кавієнгу) Шинто-Мару №1 затонуло внаслідок авіаудару, при цьому загинули 65 членів екіпажу (включно зі стрільцями) та 41 пасажир.

Примітки 

Кораблі Японії втрачені у архіпелазі Бісмарка 
Транспортні судна Японії періоду Другої світової війни